Hold Your Fire è il titolo di diverse opere:

 Hold Your Fire  – album dei Patto del 1971
 Hold Your Fire  – album dei Rush del 1987
 Hold Your Fire  – album dei FireHouse del 1992
 Hold Your Fire Tour – tour musicale dei Rush